Gatunek to w znaczeniu potocznym kategoria albo jakość materiału. Ściślejsze znaczenie ma w nauce i technice, szczególnie tam gdzie spotykamy się z klasyfikacją pewnych obiektów. 

 gatunek (biologia) (łac. species) 
 gatunek artystyczny
 gatunek drewna
 gatunek filmowy
 gatunek gry komputerowej
 gatunek literacki
 gatunek muzyczny
 gatunek stopu
 gatunek telewizyjny

Inne:
 Gatunek, (ang. Species), film z roku 1995 w reżyserii Rogera Donaldsona
 Gatunek 2, (ang. Species II), film z roku 1998 w reżyserii Petera Medaka
 Gatunek 3, (ang. Species III), film z roku 2004 w reżyserii Brada Turnera
 Gatunek 4, (ang. Species: The Awakening), film z roku 2007 w reżyserii Nicka Lyona